Mendes je příjmení portugalského původu, které má následující nositele:

 Aristides Sousa Mendes (1885–1954), portugalský diplomat
 Camila Mendes (* 1994), americká herečka
 Eva Mendes (* 1974), americká herečka a modelka
 Fernão Mendes Pinto (1509–1583), portugalský cestovatel
 Chico Mendes (1944–1988), brazilský ekologický aktivista
 Lothar Mendes (1894–1974), německý režisér
 Murilo Mendes (1901–1975), brazilský básník
 Paulo Mendes da Rocha (1928–2021), brazilský architekt
 Pedro Mendes (* 1979), portugalský fotbalista
 Rosa Mendes (* 1979), kanadská wrestlerka českého původu
 Sam Mendes (* 1965), britský režisér
 Sérgio Mendes (* 1941), brazilský pianista
 Shawn Mendes (* 1998), kanadský zpěvák
 Tiago Mendes (* 1981), portugalský fotbalista

Možná hledáte 
 Mende, rozcestník
 Mendové, etnikum v Sieře Leone
 Džedet, řecky Mendes, město ve starověkém Egyptě